Wikinger steht für:
 Wikinger, Angehörige von kriegerischen, zur See fahrenden Personengruppen der meist germanischen Völker im Frühmittelalter
 Unternehmen Wikinger, eine Operation der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Offshore-Windpark Wikinger, ein Windpark in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee, nordöstlich von Rügen
 Wikinger (Schiff, 1929), 1929 in Newcastle upon Tyne fertiggestelltes Walfang-Fabrikschiff
 Wikinger (Schiff, 1988), Fahrgastschiff der Frankfurter Primus-Linie
 Wikinger II, Fahrgastschiff der früheren Frankfurter Wikinger-Linie
 Wikinger (Wiki), interdisziplinäres Forschungsprojekt auf Wiki-Basis als Plattform zur kooperativen Wissensgenerierung im Internet speziell für Wissenschaftler

Die Wikinger steht für:
 Die Wikinger, US-amerikanischer Abenteuerfilm des Regisseurs Richard Fleischer aus dem Jahr 1958
 Die Wikinger (Orchester), deutsches Blasorchester in den 1950er Jahren

Vikinger steht für:
 Vikingarna, eine schwedische Dansband

Siehe auch:

 Viking (Begriffsklärung)
 Vikings
 Wiking